Азербејџан је као самостална држава први пут учествовао на Летњим олимпијским играма 1996. у Атланти и од тада учествује на свим играма.  

Раније су се азербејџански спортисти такмичили као део Совјетског Савеза (СССР) на олимпијским играма од 1952. до 1988. После распада Совјетског Савеза, Азербејџан је на Летњим олимпијским играма 1992. у Барселони учествовао у групи од 12 бивших република које су наступиле заједно као Уједињени тим под олимпијском заставом.

На Зимским олимпијским играма учествује од 1998. у Нагану.

Азербејџански спортисти су освојили укупно 43 медаље на Летњим олимпијским играма, у седам различитих спортова, док на Зимским олимпијским играма нису освојили ниједну медаљу.

Олимпијски комитет Азербејџана је основан 1992, а у МОК је примљен 1993.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа и освојених медаља спортиста Азербејџана по спортовима на ЛОИ
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле од 49 учесника (34 мушкарца и 15 жена) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обзира колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном.

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа и освојених медаља спортиста Азербејџана по спортовима на ЗОИ 
Стање после ЗОИ 2010.

Разлика у горње две табеле од 2 учесника (1 мушкарац и 1 жена) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних дисциплина и спортова на истим играма рачунат само једном.

Укупно медаље на ОИ 
После ЛОИ 2012.

Занимљивости
 Најмлађи учесник: Наталија Филова, 17 година и 4 дана Атина 2004. пливање
 Најстарији учесник: Ирада Ашумова, 54 година и 158 дана Лондон 2012. стрељаштво
 Највише учешћа: 4 Ирада Ашумова, стрељаштво (1996, 2000, 2004, 2012) 
 Највише медаља: 2 Намик Абдулајев (З+С) и Земфира Мефтахетдинова (З+Б)
 Прва медаља: Намик Абдулајев (1996)
 Прво злато: Земфира Мефтахединова (2000)
 Најбољи пласман на ЛОИ: 30 (2012)
 Најбољи пласман на ЗОИ: —

Види још 
 Азербејџански национални олимпијски комитет
 Списак носилаца заставе Азербејџана на олимпијским играма

Спољашње везе
 Профил на страници МОК 
 Резултати Азербејџана Sports-reference.com